Reinoud III (Reinaut, Reinald) kan verwijzen naar:
 Reinoud III van Bourgondië (1093-1148), graaf van Bourgondië
 Reinout III van Joigny (?-1150), graaf van Joigny
 Reinoud III van Dammartin (?-1316), graaf van Dammartin
 Reinoud III van Gelre (1333-1371), hertog van Gelre
 Reinoud III van Coevorden, heer van Coevorden (1370-1376)
 Reinoud III van Brederode (1492-1556), heer van Brederode en Vianen, burggraaf van Utrecht, houtvester en jagermeester van Holland, lid van de Raad van State